Ли́ндгрен () — шведская фамилия. Известные носители:
 Линдгрен, Армас (1874—1929) — финский архитектор.
 Линдгрен, Астрид (1907—2002) — шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей.
 Линдгрен, Бо (1927—2011) — шведский шахматный композитор, гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции.
 Линдгрен, Вальдемар (1860—1939) — американский геолог шведского происхождения.
 Линдгрен, Йоонас (род. 1986) — финский яхтсмен, участник двух летних Олимпийских игр.
 Линдгрен, Ларс (род. 1957) — шведский кёрлингист.
 Линдгрен, Никлас (род. 1988) — финский яхтсмен, участник трёх летних Олимпийских игр.
 Линдгрен, Расмус (род. 1984) — шведский футболист, полузащитник.
 Линдгрен, Торгни (1938—2017) — шведский писатель и поэт.
 Линдгрен, Ула (род. 1964) — шведский гандболист и гандбольный тренер, чемпион мира и Европы.
 Линдгрен, Урбан (род. 1973) — шведский лыжник.
 Линдгрен, Челл Норвуд (род. 1973) — астронавт НАСА.
 Линдгрен, Эдгард Львович (1935—2020) — советский и российский автогонщик.
 Линдгрен, Эрик (род. 1976) — американский профессиональный игрок в покер.